Общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма («ТАПУК» ,) — добровольное, оборонно-патриотическое объединение лётчиков-любителей, существовавшее на Украине в 1923—1925 годы.

История 

Решением Правительства Украинской ССР в марте 1923 года было создано Общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма — ОАВУК, с центром в столице республики — Харькове.
Общество насчитывало по состоянию на 1925 год 416 тысяч членов, объединённых в 7115 кружков.

Общество руководило кружками планеризма, организовывало обучение лекторов, проводило лотереи в пользу авиа- и планеростроения, выпускало журнал «Воздушный флот».

Общество содействовало созданию Центрального аероклуба в Харькове и Харьковской авиационной школы, Киевской школы инструкторов планерного спорта, 72 планерных и 97 авиамодельных кружков, были открыты 1475 библиотек с авиационной тематикой. Общество собрало на развитие воздушного флота более 1,5 млн карбованцев.

Членом ОАВУК в 1923 году стал С. П. Королёв. Сохранилась его характеристика члена: «Дано сие тов. Королёву С. П. в том, что он в кружке планеристов Губотдела ОВУАК с июня 1923 года принимал активное участие во всех работах».

В 1925 году Общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма и общество «Укрдоброхим» были объединены в Общество друзей авиахимической обороны и промышленности «Авиахим», которое в свою очередь в 1927 образовано в Осоавиахим.

Известные члены общества 
 Королёв, Сергей Павлович (1906—1966)
 Проскура, Георгий Фёдорович (1876—1958)
 Гризодубов, Степан Васильевич (1884—1965)
 Гуревич, Михаил Иосифович (1892/1893—1976)

Примечания 

История Крыма 1917—1991 годов
История Украины
Авиация СССР
Планеризм
Организации по алфавиту
1923 год в Крыму
Исчезнувшие организации Украины